Гео́ргий Васи́льевич Хачапури́дзе (18 июня 1892, Чаниети Озургетского уезда Кутаисской губернии — 1 октября 1957, Тбилиси) — советский историк, специалист в области социально-политической истории Грузии XIX—XX веков. Член-корреспондент АН СССР с 28 января 1939 года по Отделению общественных наук (история). Академик АН Грузинской ССР (1941).

Биография 
Родился в семье бывшего русского солдата Василия Трофимовича Пирожкова и грузинской крестьянки из Гурии Марии Ивановны Антадзе. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1918). С 1918 года преподавал в Тифлисском (Тбилисском) университете, профессор (1932). Член РКП(б) с 1920 года. Доктор исторических наук (1935, без защиты). Часть работ опубликовал под фамилией отца.

В 1941 году при основании Академии наук Грузинской ССР был избран её действительным членом.

Основные работы 
Книги
 «Гурийское восстание в 1841 г.» (1931);
 «Очерки по истории рабочего и крестьянского движения в Грузии» (1932, в соавт. с Ф. Е. Махарадзе);
 «Борьба за пролетарскую революцию в Грузии: очерки (1917—1921)» (1936);
 «Грузинский народ в борьбе за свою свободу и независимость» (1943);
 «Большевики Грузии в боях за победу Советской власти» (1947; 2-е изд. 1951);
 «Советская Грузия» (1948);
 ;
 «Борьба грузинского народа за установление Советской власти» (1956)

Статьи
 «Закавказье накануне 1917 г.» // «Историк-марксист», 1933, № 5;
 «Грузия во второй половине XIX в.» // «Историк-марксист», 1940, № 8;
 «Революция 1905—1907 гг. в Грузии» // «Революция 1905—1907 гг. в национальных районах России» (1955)

Награды 
 орден Ленина (1953)
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)
 медаль «За оборону Кавказа»
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»»

Примечания

Ссылки 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Историки СССР
Историки Грузии
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели Тбилисского государственного университета
Академики АН Грузинской ССР
Члены КПСС